Села:
 Нове Поле — Запорізька область, Михайлівський район
 Нове Поле — Запорізька область, Новомиколаївський район